Cryptodiaporthe är ett släkte av svampar. Cryptodiaporthe ingår i familjen Gnomoniaceae, ordningen Diaporthales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cryptodiaporthe